Carlos Oliva peut désigner :

 , économiste péruvien ;
 , footballeur international hondurien ;
 Carlos Oliva Sosa, footballeur péruvien.